Игрэйна (, , , , в «Смерти Артура» Томаса Мэлори используется вариант Igraine, в «Парцифале» Вольфрама фон Эшенбаха — Arnive) — персонаж артуровского цикла, мать Артура от своего второго супруга — короля Утера Пендрагона. В первом браке была женой Горлуа, герцога Корнуолла, от которого родила единоутробных сестёр Артура: Моргаузу, Элейн и Фею Моргану (родственная связь последней с Артуром появляется в более поздних произведениях цикла).

Семейное дерево

Гальфрид Монмутский 
Первое дошедшее до нас упоминание об Игрэйне содержится в «Истории королей Британии» («История бриттов») Гальфрида Монмутского, где она появляется как жена Горлуа, герцога Корнуолла. В неё влюбляется король Утер Пендрагон и пытается завоевать её внимание при дворе. Она рассказывает об этом мужу, который отправляет её в Корнуолл, не спрашивая у короля разрешения на отъезд. Этот неожиданный отъезд даёт Утеру повод объявить Горлуа войну. Горлуа управляет военными действиями из замка Димилиок, а жену оставляет в безопасности в замке Тинтагель.

Приняв с помощью Мерлина облик Горлуа, Утер Пендрагон получает возможность попасть в Тинтагель, чтобы удовлетворить свою похоть. Он, признавшись в обмане, занялся Игрэйной — она "принимает" его за своего мужа, и они зачинают Артура. В ту же ночь её муж Горлуа убит в битве. Гальфрид не указывает, а дальнейшие источники не приходят к согласию, погиб ли Горлуа до или после зачатия Артура (что может быть важно для определения того, может ли ребёнок считаться законным после женитьбы его матери и его настоящего отца). Позже Утер Пендрагон женится на Игрэйне.

Согласно Гальфриду, Игрэйна также рождает Утеру дочь Анну, которая впоследствии становится матерью Гавейна и Мордреда. Также Гальфрид упоминает короля Хоэля Бретонского как племянника Артура и предсказывает, что от дочери Утера произойдут семь королей, что может быть правдой, если Хоэль является сыном Анны, но невозможно, если она мать только Мордреда и Гавейна.

Роберт де Борон 
В «Мерлине» Роберта де Борона предыдущий муж Игрэйны — безымянный герцог Тинтагеля, и ему она рождает двух дочерей, чьи имена также неизвестны. Одна из них выходит замуж за короля Лота и становится матерью Гавейна, Мордреда, Гарета и Гахериса. Вторая дочь, в некоторых вариантах также безымянная, но в некоторых называемая Морганой, замужем за королём Нентресом Гарлотским. Третья незаконная дочь герцога Тинтагеля отправлена на обучение, и узнает так много, что становится великой чародейкой Феей Морг.

Фактически, «Морг» (Morgue) и «Моргана» (Morgaine) — формы одного и того же имени. Кроме того, ни один источник кроме де Борона не указывает, что Фея Моргана — незаконная дочь и, следовательно, сводная сестра Артура. Согласно Роберту де Борону, Игрэйна умирает раньше своего второго мужа.

«Мерлин» из «Цикла Вульгаты» 
В «Мерлине» из «Цикла Вульгаты» Игрэйне приписываются два более ранних мужа. От первого из них, Хоэля, у неё было две дочери: мать Гавейна и дочь по имени Блазин, вышедшая замуж за Нентреса Гарлотского. После смерти Хоэля Игрэйна вышла за герцога Тинтагеля и от него родила ещё трёх дочерей: третья дочь, которая вышла за короля Бриадаса и стала матерью короля Ангуселя Шотландского (ни в одном более сохранившемся тексте он не приходится племянником Артуру), четвёртая дочь по имени Гермесент, которая вышла за короля Уриена и стала матерью Ивейна, и пятая дочь — Фея Моргана.

Килох и Олвен 
Валлийская история «Килох и Олвен», входящая в Мабиногион, также упоминает Горманта, сына Рикка, как единоутробного брата Артура, старшего из правителей Корнуолла. Можно предположить, что Рикка — ещё одно имя Горлуа (хотя валлийский перевод Гальфрида называет его «Gwrlais»), но также у Гальфрида упоминается Гормант Африканец, король Ирландии (основано на французском chanson de geste под названием «Gormant et Isenbart»), и этот Гормант может оказаться «Gormant ap Rica», что является возможным искажением «Gormant Africa».

Другие источники 
В «Пост-Вульгате» и в «Смерти Артура» сэра Томаса Мэлори женой короля Уриена и матерью Ивейна стала Фея Моргана. В других источниках Ивейн вообще не является племянником Артура, хотя его все ещё иногда делают кузеном Гавейна, так как их отцов порой представляют как братьев.

«Смерть Артура» называет первую дочь Моргаузой, вторую Элейной и третью — Феей Морганой, не указывая Моргану как незаконнорожденную. Ланселот описывается как сын сестры Артура Кларины в «Ланцелете» Ульриха фон Цацикховена, Карадок Короткорукий является сыном сестры Артура в «Прозаическом Ланселоте», Персиваль — сын сестры Артура Acheflour в английском романе «Сэр Персиваль». Истории об Артуре не согласуются между собой и новые сёстры Артура, по-видимому, создаются по желанию любого рассказчика, который захотел сделать героя племянником короля.

В валлийской традиции Игрэйна — дочь Амлауда Вледика (). В «Brut Tysilio» переводчик добавляет информацию, согласно которой герцог Кадор Корнуолльский является сыном Горлуа, можно предположить, что от Игрэйны. То же самое говорится и в «Хрониках» Ричарда Хардинга, где Кадор назван братом Артура со стороны матери. Противоположные взгляды представлены в «Бруте» Лайамона, где Кадор изначально появляется как лидер, который берёт на себя управление людьми Утера, когда те атакованы Горлуа в то время, как Утер тайно находится с Игрэйной в Тинтагеле. В английском «Alliterative Morte Arthure» Кадор назван «кузеном» Артура.

«Прозаический Ланселот» указывает, что, когда Игрэйна стала женой Утера, в герцогстве Тинтагеля остался сын герцога от предыдущего брака. Некоторые рыцарские романы показывают Игрэйну живой после смерти Утера. В рыцарском романе «Персеваль, или Повесть о Граале» Кретьена де Труа она и её дочь, мать Гавейна, найдены Гавейном в заколдованном замке под названием Замок Чудес. Гавейн считал и мать, и бабушку давно мёртвыми. Этот же эпизод появляется в «Парцифале» Вольфрама фон Эшенбаха и в «Diu Krone» Генриха фон дем Тюрлина. В обоих из них позже объясняется, что Игрэйна была похищена чародеем, заколдовавшим замок.

Литература 
 Гальфрид Монмутский. История бриттов в Библиотеке Максима Мошкова
 Мабиногион. Килох и Олвен
 Томас Мэлори. Смерть Артура в Библиотеке Максима Мошкова
 Brut Лайамона (British Library, MS Cotton Caligula A.ix. Из манускрипта).

Ссылки 
 Uther and Igraine

Примечания 

Персонажи артурианы